Ympning kan avse:

Ympning – inplantering av en växtdel i en annan växtdel
Ympning (teknik) – tillsats av ämnen i en smälta för att få önskad kristallstruktur
Smittkoppsympning – en äldre vaccinationsmetod mot smittkoppor